Holmes County er navnet på 3 counties i USA:

 Holmes County, Florida
 Holmes County, Mississippi
 Holmes County, Ohio